Ксёнз:

 Ксёнз, Иван Павлович (1911—1996) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Ксёнз, Павел Сергеевич (род. 1987) — украинский футболист.

См. также 
 Ксёнж
 Ксёндз
 Ксензов